Суперкубок Лівану з футболу 2018  — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 вересня 2018 року між чемпіоном і володарем кубка Лівану клубом Аль-Ахед та віце-чемпіоном Лівану клубом Аль-Неджмех.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24

2018
Ліван
Вересень 2018
2018 у ліванському спорті